Die Scottish Football League Division Two wurde 1901/02 zum neunten Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die neunte Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two.

In der Saison 1901/02 traten 12 Vereine in insgesamt 22 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine (mit derselben Punktausbeute) gleich platziert. Die Meisterschaft gewann Port Glasgow Athletic. Neben dem Verein aus Port Glasgow, stieg auch der Vizemeister Partick Thistle auf.

Statistiken

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Scottish Division Two 1901/02 bei statto.com

Fußballsaison 1901/02
1901 02